Teschendorf  steht für:

Orte in Deutschland:
 Teschendorf (Broderstorf), Ortsteil der Gemeinde Broderstorf in Mecklenburg-Vorpommern
 Teschendorf (Burg Stargard), Ortsteil der Stadt Burg Stargard in Mecklenburg-Vorpommern
 Teschendorf (Fehmarn), Ortsteil der Stadt Fehmarn in Schleswig-Holstein
 Teschendorf (Gremersdorf), Ortsteil der Gemeinde Gremersdorf in Schleswig-Holstein
 Teschendorf (Löwenberger Land), Ortsteil der Gemeinde Löwenberger Land in Brandenburg
 Teschendorf (Wittingen), Ortsteil der Stadt Wittingen in Niedersachsen

Orte in Polen:
 Cieszymowo, ein Ortsteil in der Woiwodschaft Pommern (ehemals Teschendorf im Landkreis Stuhm, Pommern); siehe Gmina Mikołajki Pomorskie
 Cieszyno (Złocieniec), ein Ortsteil in der Woiwodschaft Westpommern (ehemals Teschendorf im Landkreis Dramburg, Pommern); siehe Złocieniec
 Cieszyno (Węgorzyno), ein Ortsteil in der Woiwodschaft  Westpommern (ehemals Teschendorf im Landkreis Regenwalde, Pommern)

Siehe auch:
 Teschendorff
 Tischendorf